Punk Goes Metal — перша збірка з серії Punk Goes..., видана на Fearless Records. Альбом складається з відомих «важких» пісень, які виконують панк гурти. Реліз збірки відбувся 1 серпня 2000 року.

Список пісень 

Музичні альбоми 2000